Le véhicule blindé polyvalent (VBP)  Centaure  est un engin blindé destiné à équiper la Gendarmerie nationale française . Il a pour vocation de succéder au Véhicule blindé à roues de la Gendarmerie (VBRG) en service depuis 1974, en en élargissant le spectre d’utilisation.

Initié par un appel à la concurrence paru le 19 décembre 2020 sous l'intitulé de Véhicule blindé de maintien de l'ordre, le marché pour sa production a été attribué le 27 octobre 2021 à la société Soframe, filiale du groupe industriel français Lohr .

Le blindé retenu est une déclinaison du véhicule d'infanterie ARIVE ( ou « Véhicule blindé d'infanterie ») conçu par Soframe au milieu des années 2010. Le premier exemplaire opérationnel est livré en , 89 devraient être livrés par tranche de 30 jusqu'en 2024.

Historique 
Le Berliet VXB 170 étant entré en service dans la gendarmerie mobile en 1974, son renouvellement est envisagé dès le milieu des années 2000. Plusieurs fois annoncé, il a été lancé puis annulé notamment par manque de financement, un coût budgétaire de  d'euros étant évoqué lors de la présentation du projet de loi de finances 2019 .

En 2019, l'entreprise Turgis et Gaillard Industrie modernise un exemplaire fourni par la Gendarmerie, ce qui laisse entendre que le ministère de l'Intérieur envisage une modernisation des VBRG plutôt qu'un remplacement.

Finalement, le 19 décembre 2020, un marché public est lancé pour la fourniture de 90 « véhicules blindés maintien de l’ordre et maintenance associée au profit de la gendarmerie nationale », livrables d'ici 2026. Initialement, seul deux constructeurs semblent en lice : Nexter avec une version MO du Véhicule blindé multi-rôles [VBMR] léger Serval, et Arquus, avec une version de son Sherpa Light.

Mais le 28 octobre 2021, le Ministère de l'intérieur annonce avoir sélectionné le véhicule proposé par Soframe, la filiale du groupe Lohr.

Un premier exemplaire opérationnel a été livré  par Soframe le 26 septembre 2022 au Groupement blindé de gendarmerie mobile pour subir des tests. Il a été exposé au salon Eurosatory.

Caractéristiques 
 équipage = 
 masse = 
 blindage = norme STANAG 4569 (niveau 2) /protection contre les balles de calibre , les mines et les éclats
 moteur = 6 cylindres
 puissance = 
 vitesse = 
 autonomie = 600kms

Utilisateurs 
  - Gendarmerie Nationale - 90 exemplaires.

Équipements 
Mitrailleuse AANF1 7,62 × 51 mm OTAN

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Gendarmerie mobile
 Maintien de l'ordre
 Groupement blindé de gendarmerie mobile
 Véhicule blindé à roues de la Gendarmerie

Lien externe 
 

Blindé français
Véhicule blindé de transport de troupes
Gendarmerie nationale (France)